Horo – wieś w Rosji
 Horo – taniec ludowy
 Ho-Ro – japońskie działo samobieżne